Каясанский сельсовет — упразднённые административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в Щучанском районе Курганской области Российской Федерации.

Административный центр — село Каясан.

9 января 2022 года сельсовет был упразднён в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

География 
Общая площадь территории муниципального образовании: составляет 1349,8 га.

Удаленность от районного центра: 35 км, расстояние до областного центра г. Кургана — 230 км, до г. Челябинска — 60 км.

История 
Статус и границы установлены Законом Курганской области от 3 декабря 2004 года № 887 «Об установлении границ муниципального образования Каясанского сельсовета, входящего в состав муниципального образования Щучанского района».

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
Предприятия на территории сельсовета: Мукомольный завод АО «Муза», 1 ФАП, СДК, библиотека, 8 магазинов, "Каясанская ООШ" - филиал МКОУ "Пивкинская СОШ", филиал Сбербанка России, филиал почтового отделения.

Примечания 

Муниципальные образования Щучанского района
Упразднённые сельские поселения Курганской области
Сельские поселения, упразднённые в 2022 году